Férussac se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Baptiste Louis d'Audebard Férussac
 André Étienne Justin Pascal Joseph François d'Audebert de Férussac